Traktat w Bredzie (1650)
 Traktat w Bredzie (1667)

Zobacz też:

 Deklaracja z Bredy
 Kongres w Bredzie